Sichelberg steht für:

 Sichelberg, deutscher Name von Sierpc, Stadt in der Woiwodschaft Masowien, Polen
 Sichelberg (Wolgarepublik), Ort in der Wolgadeutschen Republik
 Sichelberg (Krimderode) (263 m), Berg in der Rüdigsdorfer Schweiz, Thüringen

Siehe auch:
 Landkreis Sichelberg
 Sickle Mountain